Сен-Марте́н-де-ла-Льё () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Лизьё 2-й кантон. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14625.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 832 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 506 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 349 были экономически активными, 157 — неактивными (показатель активности — 69,0 %, в 1999 году было 71,3 %). Из 349 активных жителей работали 308 человек (158 мужчин и 150 женщин), безработных было 41 (21 мужчина и 20 женщин). Среди 157 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 105 — пенсионерами, 26 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Мартен-де-ла-Льё 

Коммуны департамента Кальвадос